Il doppio del torneo di tennis Bahia Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Givaldo Barbosa e João Soares che hanno battuto in finale Thomaz Koch e Jose Schmidt che si sono ritirati sul punteggio di 7-6, 2-1.

Teste di serie 

 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (quarti di finale)
 Givaldo Barbosa /  João Soares (campioni)

 Thomaz Koch /  Jose Schmidt (finale)
 Alejandro Gattiker /  Ricardo Ycaza (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bahia Open 1982